Giertych är ett polskt efternamn, som burits av bland andra:

 Maciej Marian Giertych (född 1936), polsk dendrolog och politiker
 Roman Giertych (född 1971), polsk politiker
 Wojciech Giertych (född 1951), polsk romersk-katolsk präst 

Polska efternamn